Вилю́й () — река в России. Протекает по территории Красноярского края и Якутии. Самый длинный приток Лены и крупнейший из её левых притоков. Таким образом, является вторым по величине её притоком после Алдана. Длина составляет , площадь бассейна — , а годовой сток — .

География 

Истоки реки расположены на Вилюйском плато Среднесибирского плоскогорья, невдалеке от рек бассейна Нижней Тунгуски. Верхнее течение реки направлено с севера на юг, затем, приняв текущую ему навстречу Чону, Вилюй резко поворачивает на восток и сохраняет направление, близкое к широтному, до самого устья (севернее Сангара), в одном месте большой и крутой излучиной выгибаясь к югу (Сунтарская излучина). В верховьях пересекает болотисто-озёрную равнину, ниже течёт в области развития траппов; здесь долина горного характера с каньонообразными сужениями (до 160 м), крайне извилиста. Склоны обрывистые, покрытые лесом; в русле имеются пороги. От посёлка Чернышевский до устья реки Чиркуо входит в состав водохранилища Вилюйской ГЭС (дала ток в 1967). Фундаментом гидроэлектростанции служат скалы порога Улахан-Хана. Воды водохранилища, подпираемые этой плотиной растянулись вверх по долине реки на 400 км. Для строителей и эксплуатационников ГЭС был построен посёлок Чернышевский. В 140 км ниже от него на пороге Аччыгый-Хана построена новая Светлинская ГЭС.

В нижнем течении протекает по Центральноякутской низменности. Ниже посёлка Сунтар долина расширяется. От города Вилюйска до устья протекает по широкой долине с затопляемой пойменной террасой, в разветвлённом русле с островами. Наибольший из них — остров Хочентах — имеет длину до 15 км.

Природа 
В бассейне реки насчитывается 67 266 озёр, из них крупные: Нидили (площадь зеркала 119 км²), чуть меньше Бараталах и Мастах, Сюгджэр (80 км²), Богуда (22 км²) и Мосаны (глубина — 110 м).

Река и озёра бассейна реки богаты рыбой (осётр, таймень, ленок, нельма, язь, окунь, налим, елец, тугунок, сорога, карась золотой, карась серебряный, щука, ёрш, чир, сиг, ряпушка, гольян, вьюн, песчанка и др.).

Гидрология 

Самый протяжённый приток Лены длиной 2650 км, площадь бассейна — 454 тыс. км². Питание смешанное с преобладанием снегового. Средний многолетний расход воды у посёлка Чернышевский (Вилюйская ГЭС) — , у села Сунтар — , в 122 км от устья — . Максимальные весенние расходы в среднем течении достигают , минимальные зимние значения до строительства ГЭС на реке составляли .

Среднегодовая температура в бассейне . Ледостав — в середине октября, вскрытие — в середине мая. Подъём уровня во время весеннего половодья до , в низовьях наблюдаются ледяные заторы.

Притоки 
Главные притоки: справа — Улахан-Вава, Чиркуо, Чона, Чыбыда, Улахан-Ботуобуя, Оччугуй-Ботуобуя, Баппагай; слева — Ахтаранда, Ыгыатта, Марха, Тюкян и Тюнг. Основным притоком является река Марха.

Хозяйственное использование 

На реке построены Вилюйская ГЭС (648 МВт, 2,71 млрд кВт·ч в год) и Светлинская ГЭС (270 МВт, до 1 млрд кВт·ч в год). Эти электростанции — основной источник электроэнергии для автономной энергосистемы, включающей добывающую промышленность и населённые пункты Ленск, Мирный, Айхал, Удачный, Алмазный, Чернышевский и Светлый.

Вилюй свободен от льда около пяти месяцев в году. Река судоходна на 1170 км от устья, в верхнем бьефе Светлинской ГЭС (1170—1320 км от устья) до посёлка Чернышевский, в Вилюйском водохранилище (1320—1790 км от устья) и по впадающей в него реке Чона Плотины электростанций шлюзов не имеют, а потому создают обособленные участки судоходства. Регулярное судоходство осуществляется до села Сунтар в 746 км от устья.

Главные пристани на Вилюе: Промышленный, Хатарык-Хомот, Кысыл-Сыр, Вилюйск, Верхневилюйск, Нюрба.

В бассейне реки — месторождения алмазов (Мирный, Айхал и др), железной руды, фосфоритов, соли, угля, природного газа (месторождения Кысыл-Сыр, Мастах, Ниджили), встречается золото. Район изобилует хвойными лесами, главным образом лиственницей. При добыче природного газа в Кысыл-Сыре из скважин попутно выходит газовый конденсат, который отделяется в газолиновой установке и превращается в свой местный Якутский бензин марки 80, 92, 95, 98 и танкерами по бассейну Вилюя и Лены развозится по всей Якутии.

Экологическое состояние 
Вилюй издавна служил человеку, являясь источником воды и пищи. С началом промышленного освоения региона в середине прошлого века началось интенсивное изменение экологической обстановки, ныне беспокоящее общественность Якутии. Наиболее существенными негативно повлиявшими факторами явились:
 строительство нескольких очередей гидроэлектростанции в верховьях реки (2170 км², затоплено 30 млн м³ леса)
 подземные ядерные взрывы (начиная с 1978 года произведено несколько подземных взрывов, в 1996 году стало известно об их аварийности)
 добыча полезных ископаемых — алмаз, нефть, газ
 сброс отходов посёлков из-за отсутствия очистных сооружений
 воздействие токсических веществ, содержащихся в первых ступенях космических ракет, запускаемых из космодрома «Свободный». Первые ступени ракет, содержащие гептил, в штатном режиме падали в районе посёлков Оргет, Быракан и Тобуйа Верхневилюйского района Якутии.

В середине 2018 года в реку попали промышленные сбросы с предприятий Алроса, в результате из-за сильного загрязнения вода стала непригодна для питьевых нужд жителей нескольких районов Якутии. По состоянию на конец января 2019 года содержание вредных веществ в водах Вилюя превышает норму в несколько десятков раз.

Фольклор 
Существует легенда, что в 200 километрах от Мирного, вдоль поймы правого притока реки Вилюй Олгуйдах или Алгый тимирбить, существует аномальная зона Долина смерти (Улюю Черкечех). Якобы, в том месте находится врытый в землю огромный медный котёл (Хэлдью, Железный дом). По преданию, в древние времена из некой металлической трубы, находившейся под землёй, время от времени вырывался столб огня. В трубе этой жил «мечущий огненные шары» гигант Уот УсумуТонгДуурай. В переводе на русский язык имя чудища означает «злодей, продырявивший Землю, укрывшийся в дыре и уничтожающий всё вокруг».

Примечания

Литература 
 Хотун Бүлүү хомолтото. Обиды Матушки Вилюя. Н. Д. Архипов, И. С. Бурцев. — Дьокуускай, Сайдам, 2005—304 с. ISBN 5-98671-003-7
 Рыбные богатства Вилюя и их охрана. А. С. Гольдман, В. А. Игнатьев, Якутск, Сайдам, 2006. — 38 с.
 Бурыкин А. А. Алдан и Вилюй // Русский язык в школе. 2004. № 1. С. 96-98.
 
 

Притоки Лены
Реки Эвенкийского района
Реки Верхневилюйского улуса
Реки Вилюйского улуса
Реки Кобяйского улуса
Реки Мирнинского района
Реки Нюрбинского района
Реки Сунтарского улуса